Буковая гора:

 Буковая гора — холм в юго-восточной части Польши.
 Буковая гора — охраняемая зона, часть Розточаньского национального парка.